Константин Ираклиевич Массали́тинов () — советский российский композитор, хоровой дирижёр, фольклорист, публицист. Народный артист СССР (1975). Лауреат Сталинской премии второй степени (1949).

Биография 

Родился  года в Воронеже.

В 1929 году окончил Воронежский музыкальный техникум (ныне Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей) по классам фортепиано и хорового дирижирования.

В 1930—1941 годах работал методистом в Домах народного творчества в Ленинграде и Воронеже, руководил самодеятельными хорами. В 1941 году был капельмейстером сводного духового оркестра 303-й стрелковой дивизии, комиссован по контузии. Руководил сводным духовым оркестром на воронежском параде войск 7 ноября 1941 года.

Один из организаторов (1942) и художественный руководитель (до 1964) Воронежского русского народного хора (ныне — имени К. И. Массалитинова). Создатель и художественный руководитель ансамбля русской песни «Воронежские девчата» Воронежской филармонии (1966—1970).

Собиратель и пропагандист русской народной песни (записал более 500 песен).

Составитель сборника произведений «Родина моя» (1966) и ряда книг. Автор статей о проблемах музыкального народного творчества.

С 1937 года — ответственный секретарь, с 1939 года — председатель правления Воронежского отделения Союза композиторов СССР.

Член ВКП(б) с 1943 года.

Умер 24 января 1979 года в Воронеже. Похоронен на Коминтерновском кладбище.

Семья 
 Жена — Галина Болеславовна Рогинская (1909—1986), хормейстер, деятель культуры.
 Дочь — Наталия Константиновна Массалитинова (род. 1944), хормейстер, педагог, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1993), лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» (2008).

Награды и звания 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1955)
 народный артист РСФСР (1959)
 народный артист СССР (1975)
 Сталинская премия второй степени (1949)
 орден Трудового Красного Знамени (1956)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 медаль «Ветеран труда»
 премия имени А. В. Александрова (1977).

Творчество 
 опера-песня «Земля поёт» (сл. М. Шишлянникова и Г. Воловика, 1960)
 оратория «Моя земля» (1970)
 для солистов, хора и оркестра народных инструментов:
 кантаты «Песне русской слава» (сл. М. Шишлянникова, 1964), «Край мой любимый, Россия родная!» (сл. Г. Воловика, 1965), «Капитан земли» (С. Есенина, 1966), «Русь» (1972)
 хоровые сюиты «Край родной» (сл. А. Досталя, М. Мордасовой, A. Паршина, 1958), «Мамаев курган» (сл. С. Костина, 1963), «Весенняя сюита» (сл. С. Есенина, 1963), «Слово о песне» (сл. B. Фирсова, 1963), «На земле Волгоградской» (сл. С. Костина, 1964), «А нам радость» (сл. С. Есенина, 1964), «Горе горькое», «По слову Ленина»
 хоры, в том числе циклы: «Черемуха душистая» (сл. С. Есенина, 1962), «Россия моя» (сл. В. Бокова, 1968), поэма «Земля Кольцова» (сл. В. Бокова, 1968)
 хоровые песни «Марш ударных бригад» (сл. В. Покровского, 1931), «Песня о богучарских партизанах» (сл. С. Данилова, 1935), «Песня о Дундиче» (сл. М. Аметистова, 1936), «Песня о радости» (сл. С. Данилова, 1937), «Встреча» (1937), «Два сокола» (1938, сл. Исаковского),«Песня о Воронеже» (1943), «Песня о России» (1946), «Спасибо партии» (сл. А. Сальникова, 1954), «Партия ведёт нас ленинским путём» (сл. А. Сальникова, 1955), «Дума об Ильиче» (сл. А. Сальникова, 1955)
 для голоса и фортепиано — романсы, песни на сл. А. Кольцова, А. Твардовского, Г. Воловика, А. Досталя, Г. Луткова, И. Никитина, Н. Палькина, А. Сальникова, А. Тарасенко, Л. Татьяничевой, фронтовые песни (ок. 20); Воронежские русские народные песни, старинные и колхозные (более 50)
 музыкальный фильм «Совет да любовь» (1970)
 музыка к театрализованным представлениям
 обработки народных песен для смешанного хора без сопровождения, с баяном или оркестром русских народных инструментов, в том числе сборник «Современные народные песни Воронежской области» (М., 1951, 1952).

Автор книг  
 «Хор Лебедевой» (совместно с Г. Дороховым, Воронеж, 1940)
 «Воронежский областной праздник песни» (совместно с М. Певцовым, Воронеж, 1957)
 «С русской песней — по жизни» (Москва, 1975; Воронеж, 1981).

Память 

 В Воронеже, на д. 16 по улице Комиссаржевской, где жил музыкант, установлена мемориальная доска.
 В 1981 году северный участок набережной Будённого в Воронеже получил название набережной Массалитинова.
 В Воронеже проводится фестиваль народных хоров и вокальных ансамблей имени К. И. Массалитинова.
 В 2005 году в Воронеже вышла книга «Константин Массалитинов. С любовью к русской песне»
 С 2008 года Воронежский народный хор носит имя К. И. Массалитинова.

Примечания

Ссылки 
 Массалитинов Константин Ираклиевич
 
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Хормейстеры России
Хормейстеры СССР
Члены Союза композиторов СССР
Члены КПСС
Общественные деятели России
Общественные деятели СССР